BTI steht für:

 Air Baltic, staatliche Fluggesellschaft Lettlands, laut ICAO-Code
 Bacillus thuringiensis israelensis, Bakterienunterart, eingesetzt zur Stechmückenbekämpfung
 Bertelsmann Transformation Index, Messgröße zu Demokratie und Marktwirtschaft
 Berufskolleg für Technik und Informatik, Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Beverage Testing Institute, US-amerikanisches Testinstitut für alkoholische Getränke
 Biel-Täuffelen-Ins-Bahn, ehemalige Berner Bahngesellschaft
 (Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol, Reagenz in der organischen Chemie
 BTI Befestigungstechnik, Direktvertreiber in Ingelfingen

Abkürzung